Jadera (Iadera, Jadra, Jadar, Idassa), liburnijsko naselje iz kojeg se razvio današnji Zadar
 Jadar (rijeka u BiH)
 Jadar (rijeka u Srbiji)
 Jadar (oblast u Srbiji)

Vidi i :
 Studeni Jadar, rijeka u BiH
 Zeleni Jadar, rijeka u BiH